Сембабуле — топоним.

 Сембабуле (город) — город в Малави.
 Сембабуле (округ) — округ в Малави.